Gonzalo Jiménez de Quesada
 Antonio de Berrío